Ро́сас ():

Топоним 
 Росас (залив) — залив Средиземного моря.
 Росас — муниципалитет в Испании.
 Росас — подрайон Мадрида.
 Росас — город и муниципалитет в Колумбии.

Фамилия 
 Росас, Гилье (род. 2000) — испанский футболист.
 Росас, Иван (род. 1998) — чилийский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Росас, Мануэла (1817—1898) — аргентинская политическая деятельница.
 Росас, Мануэль (1912—1989) — мексиканский футболист, защитник, участник чемпионата мира 1930 года
 Росас, Марио (род. 1980) — испанский футболист.
 Росас, Фелипе (1910—1986) — мексиканский футболист, полузащитник, участник чемпионата мира 1930 года
 Росас, Хуан Мануэль де (1793—1877) — аргентинский политический деятель.
 Росас, Хувентино (1868—1894) — мексиканский композитор, скрипач и руководитель оркестра.

Составная фамилия 
 Росас Арреола, Мануэль (род. 1984) — никарагуанский футболист.